Бодзентын:

 Бодзентын — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Келецкий повят.
 Бодзентын — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Келецкий повят, Свентокшиское воеводство.